Kankou Coulibaly (n. 1950), cestista senegalese
 Kankou Coulibaly (n. 1990), cestista maliana